Rua das Flores ist der Name folgender Straßen:

 Rua das Flores (Curitiba), Curitiba, erste große Fußgängerzone Brasiliens (1972)
 Rua das Flores (Lissabon), Lissabon, Portugal, Schauplatz des tragisch-satirischen Romans A Tragédia da Rua das Flores von José Maria de Eça de Queiroz
 Rua das Flores (Porto), traditionelle Straße der Goldschmiede und Juweliere in Porto, Portugal